John Cooke, flibustier britannique du .
 John Cooke (1762-1805), capitaine de la Royal Navy. 
 John Cooke (1937-2005), rameur américain.